Dies ist eine Übersicht der bestehenden, historisch oder künstlerisch bedeutenden Kirchen in Prag. Im ersten Teil sind Kirchen in der historischen Innenstadt (Hradschin, Kleinseite, Altstadt, Neustadt und Vyšehrad) enthalten, im zweiten Teil die Kirchen in den angrenzenden Stadtbezirken (Prag 3 bis Prag 10).

Legende 
 Kirche – Name, Patrozinium
 Konfession / Nutzung – Konfession, bzw. andere Nutzung. Klammern bedeuten, es gibt keine regelmäßigen Gottesdienste, das Gebäude ist nicht regelmäßig zugänglich.
 Bauzeit – Bauzeit und Daten eines grundhaften Umbaues (nicht von Vorgängerbauten).
 Baustil – der überwiegende Baustil (Baustile) des gegenwärtigen Kirchenbaus.
 Architekt – in Auswahl, manchmal nur Architekt eines Umbaues.

In der historischen Innenstadt 

Auswahl der Objekte u. Quelle: P. Vlček (Hrsg.), Umělecké památky Prahy I.–IV.

In den angrenzenden Stadtbezirken

Literatur 
 E. Poche (Hrsg.): Umělecké památky Čech 1.–4. Praha 1977n.
 P. Vlček (Hrsg.): Umělecké památky Prahy I./IV. Praha 1999n.

Weblinks 

 Prager Denkmalschutzgebiet (Karte)
 Katholische Gottesdienste in Prag
 Evangelische Gottesdienste in Prag

Einzelnachweise 

!
Prag